Tunelování má více významů:
 tunelování – neformální označení pro druh hospodářské kriminality
 tunelový jev – kvantově mechanický jev využívaný např. v tunelových diodách
 síťové tunelování – technika přenosu dat počítačovou sítí
 výstavba tunelu – dopravní stavby, která probíhá některou z tunelovacích metod